Tipula (Lunatipula) livida is een tweevleugelige uit de familie langpootmuggen (Tipulidae). De soort komt voor in het Palearctisch gebied.

livida
Langpootmug uit het Palearctisch gebied